109. længdegrad kan henvise til:

 109. vestlige længdekreds
 109. østlige længdekreds